Nationalliga austriacka w piłce nożnej (1968/1969) była 58. sezonem najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Austrii. Tytułu nie obroniła drużyna Rapid Wiedeń. Nowym mistrzem Austrii został zespół Austria Wiedeń.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Bundesliga austriacka w piłce nożnej mężczyzn

Bibliografia 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Austrii
1968 w piłce nożnej
1969 w piłce nożnej
1968 w Austrii
1969 w Austrii